Shitennō – termine giapponese che si riferisce alle divinità dei Quattro Re Celesti
Shitennō – pseudonimo che descrive i quattro vassalli più fedeli del clan Tokugawa nel primo periodo Edo
Shitennō – termine giapponese che si riferisce a gruppi di quattro samurai
Superquattro (Shitennō) – nel mondo dei Pokémon, gruppo formato dai quattro allenatori più forti di una determinata regione